На́стя:
 Настя — уменьшительная форма женского имени Анастасия.
 «Настя» — российский фильм 1993 года.
 «Настя» — российская рок-группа (солистка — Настя Полева).
 «Настя» — рассказ, новелла русского писателя Владимира Сорокина, написанный в 2000 году.
 «Настя» — российская телепередача, непродолжительное время выходившая на «Первом канале» осенью 2012 года.

См. также